Das Mixed der Panamerikanischen Spiele 1955 war ein Tenniswettbewerb in Mexiko-Stadt.

Ergebnisse

Quelle 
 México: Memoria, Segundos Juegos Deportivos Panamericanos del 12 al 26 de Marzo de 1955, Comité de los Segundos Juegos Deportivos Panamericanos, 1955, S. 524 u. 533 (Die Seite 533 ist in Schnipseln bei https://books.google.de verfügbar)

Anmerkungen 

Tennis
Tennisturnier 1955
Tennisturnier in Mexiko-Stadt
1955 Mixed